Московская международная модель ООН им. В.И.Чуркина () — крупнейшая в России Модель ООН, которая проходит в Московском государственном институте международных отношений (Университете) Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ежегодно в ней участвуют несколько сотен делегатов. В 2020 году в Модели приняли участие более 700 человек.

Организаторы 
Ежегодная Московская международная модель ООН проводится Российской ассоциацией содействия ООН (РАС ООН) совместно с МГИМО(У) МИД РФ под эгидой Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН ().

История 
Первая Модель ООН в стенах МГИМО прошла в 1999 году. В 2000 году конференция приобрела международный статус, и с того момента Московская международная модель ООН проводится ежегодно.

Свидетельством международного признания Московской международной модели ООН стал тот факт, что в 2004 году её посетил Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В 2006 и 2015 годах почетным гостем церемонии открытия Модели стал Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В разные годы MIMUN также посещали заместитель Генерального секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации Кийо Акасака, Президент Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН, бывший Генеральный директор МАГАТЭ Ханс Бликс и постоянный представитель Программы развития ООН в России Фроде Мауринг.

Структура Модели 
На Московской международной модели ООН воспроизводится работа нескольких органов системы Организации Объединённых Наций (ООН). Традиционно в их число входят четыре «главных органа» ООН: Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) и Международный Суд. На MIMUN также моделируются заседания главных комитетов Генеральной Ассамблеи, функциональных комиссий Экономического и Социального Совета, Совета по правам человека. Выбор моделируемых осуществляется на этапе подготовки повестки дня Модели с учетом актуальности и места той или иной проблемы в международных отношениях, а также хода её обсуждения в ООН. В связи с ростом со стороны участников интереса к MIMUN, с 2009 года число моделируемых органов неуклонно возрастает. В 2009 их было 7, в 2010 — 8, в 2011 — 9, а в 2012 были проведены заседания уже 10 органов. В 2015 году моделировались 12 органов, в 2020 и 2021 - 13 органов.В 2011 году к русскому и английскому языкам, на которых ранее проходила работа Модели, впервые добавился французский язык. В 2015 году на Московской международной модели ООН оказались представлены все 6 официальных языков ООН: русский, английский, французский, испанский, арабский и китайский.

Секретариат 
Секретариат Московской международной модели ООН работает в течение всего года. Он занимается всеми вопросами, касающимися организации Модели. Секретариат в основном состоит из студентов МГИМО, но в нём также участвуют представители других вузов, в том числе — иностранных. Команда работает в Секретариате на добровольной основе и осуществляет свою деятельность под руководством Координатора Модели, представляющего руководство РАС ООН и МГИМО-Университета, а также Генерального секретаря Модели, представляющего студенческий актив Секретариата. Коллектив также активно сотрудничает с отечественными и иностранными моделями, нередко оказывает нематериальную поддержку организаторам подобных конференций в России и за рубежом.

Секретариат занимается выпуском официальной печатной газеты Московской международной модели ООН — «Вестника». «Вестник» издаётся ежедневно во время модели. Также выходят спецвыпуски, приуроченные к памятным датам ООН, праздникам и важным событиям. Сотрудники редакции «Вестника» набираются ежегодно и составляют отдельную орггруппу Секретариата.

Члены Секретариата принимают активное участие в зарубежных моделях ООН. Активные моделисты-секретариатчики регулярно становятся делегатами на моделях ООН в Швейцарии, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, ОАЭ и многих других странах мира.

Помимо организации MIMUN члены Секретариата помогают проводить модели в других вузах и средних учебных заведениях России и зарубежья. Так, партнерские отношения связывают Секретариат MIMUN с моделями ООН в МГУ им. М. В. Ломоносова, Международная Модель ООН ДА МИД России, Лондонская Модель ООН, Стокгольмская Модель ООН, Международная Модель ООН в Сьянс По, Ренн; Гентская Модель ООН, Гаагская Модель ООН, Бонская Модель ООН. Члены Секретариата участвуют в проведении моделей, проходящих в Московской международной гимназии и в Гимназии № 1529 им. А. С. Грибоедова.

Программа Модели 

Конференция проходит за 6 дней: 

 День 1 – регистрация делегатов, лекции по правилам процедуры модели от экспертов, пробное моделирование заседания комитета; 
 День 2 – торжественная церемония открытия, начало заседаний комитетов (выступление делегатов с позициями стран и начало работы над проектами резолюции); 
 День 3 – заседания комитетов (продолжение работы над проектами резолюции и их подача в Президиум комитета); 
 День 4 – заседания комитетов (представление и голосование по поданным проектам резолюции, написание поправок к принятому рабочем проекту резолюции и подача их в Президиум); 
 День 5 – заседания комитетов (представление и голосование по поданным поправкам к рабочему проекту резолюции); 
 День 6 – завершение заседаний комитетов (финальное голосование и принятие итоговой резолюции комитета, закрытие заседаний), торжественная церемония закрытия и подведение итогов Модели; 

Помимо работы в комитетах для делегатов организуется ежедневная культурная программа, которая включает в себя множество различных мероприятий, среди которых: 

 Фестиваль культур разных народов Global Village; 
 Экскурсии в музеи Москвы; 
 Традиционный вечерний бал C-MIMUN; 
 Викторины и квесты; 
 Музыкальные вечера; 
 Лекции от приглашенных гостей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Московской международной модели ООН
 Официальный сайт РАС ООН
 Официальная страница Модели в Facebook
 Официальная страница Модели в Twitter
Официальная страница Модели в социальной сети "Вконтакте"

Модели ООН
МГИМО